Häberlin oder Haeberlin ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Häberlin (1917–1996), Schweizer Psychologin

 Eduard Häberlin (1820–1884), Schweizer Politiker
 Ernst Justus Haeberlin (1847–1925), deutscher Rechtsanwalt und Numismatiker
 Franz Haeberlin (1841–1899), deutscher Architekt
 Franz Dominikus Häberlin (1720–1787), deutscher Historiker und Publizist
 Georg Heinrich Häberlin (1644–1699), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Hans Häberlin († 1526), deutscher Laienprediger
 Heinrich Häberlin (1868–1947), Schweizer Bundesrat
 Henriette Paula Häberlin (1882–1968), deutsch-schweizerische Zeichnerin, Grafikerin und Malerin
 Herman Karl Haeberlin (1890–1918), deutscher Anthropologe
 Jean-Pierre Haeberlin (1925–2014), französischer Gastronom

 Johannes Häberlin (1808–1849), deutscher Missionar

 Marc Haeberlin (* 1954), französischer Koch
 Michael Häberlin (Pseudonym H. E. R. Belani: 1807–1884), deutscher Schultheiß
 Paul Häberlin (1878–1960), Schweizer Philosoph
 Paul Haeberlin (1923–2008), französischer Koch
 Urs Haeberlin (* 1937), Schweizer Pädagoge

Siehe auch:
 Häberlin (Familie), Schweizer Familie
 Heberlein
 Häberlein